Distrito electoral 13 puede referirse a:
Distrito electoral 13, distrito electoral ubicado en el condado de Monroe.
Distrito electoral 13,  distrito electoral ubicado en el condado de Cedar.